Юйсянь (Чжанцзякоу) (蔚县) — уезд городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй (КНР)
 Юйсянь (Янцюань) (盂县) — уезд городского округа Янцюань провинции Шаньси (КНР)